Machine Head, un groupe de thrash metal américain ;
 Machine Head, un album de Deep Purple sorti en 1972.